Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях участвовало несколько истребительных полков с номером 11.

 11-й истребительный авиационный полк ВВС РККА
 11-й запасной истребительный авиационный полк
 11-й истребительный авиационный полк ПВО (1-й иап ПВ НКВД)
 11-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота

ВВС РККА 
 11-й истребительный авиационный полк ВВС РККА, сформирован в 1938 году на аэродроме Сейма Горьковской области. Действовал во время войны как в составе ПВО страны, так и в составе ВВС РККА. Расформирован в декабре 1942 года.
 11-й запасной истребительный авиационный полк, принимал участие в боях с 10 июля по 1 октября 1941 года.

ПВО 
 11-й истребительный авиационный полк ПВО (1-й иап ПВ НКВД), сформирован на базе 1-го истребительного полка НКВД в феврале 1943 года, действовал в составе ПВО до конца войны.

ВВС ВМФ 
 11-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота, сформирован в феврале 1942 года из 11-го штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота.

См. также 
 11-й гвардейский истребительный авиационный полк